Anthony Mann (San Diego, 1907 - Berlín, 1967), director de cinema nord-americà
 Arthur Henry Mann (Norwich, 1950 - Cambridge, 1929), organista i compositor
 Daniel Mann (Brooklyn, Nova York, 1912 − Los Angeles, Califòrnia, 1991), director estatunidenc
 Delbert Mann (Lawrence, Kansas, 1920 - Los Angeles, Califòrnia, 2007), director de cinema estatunidenc
 Heinrich Mann (Lubeck, 1871 – Santa Monica, Califòrnia, 1950), escriptor alemany i un opositor al règim nacionalsocialista.
 Michael Mann (1943, Chicago, Illinois), director, guionista i productor cinematogràfic estatunidenc
 Murray Gell-Mann (Nova York, 1929), físic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Otto Mann, personatge de ficció de la sèrie de dibuixos animats Els Simpson creada per Matt Groening
 Sally Mann (Lexington, Virgínia, 1951), fotògrafa estatunidenca 
 Thomas Mann (Lübeck, 1875 - Zuric, Suïssa, 1955), novel·lista alemany guardonat amb el Premi Nobel de Literatura